Гиг, ГИГ, Gig, GIG:

 Гиг — царь Лидии.
 Гиг Янг (англ. Gig Young, 1913—1978) — американский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».
 Гиг — граф Форкалькье.
 Гиг, Морис (1912—2011) — французский футбольный судья.
 Гиг I д'Альбон (ок. 1000—1070) — граф Уазана, Грезиводана и Бриансонэ.
 Гиг II д’Альбон (ок. 1025—1079) — граф Грезиводана и Бриансонэ.
 Гиг II де Форе (ум. 1206) — граф Форе и Лиона.
 Гиг III д’Альбон (между 1050 и 1060—1133) — граф Альбона.
 Гиг III де Форе (1160—1204) — граф Форе из рода Альбон.
 Гиг IV д’Альбон (ок. 1090—1142) — граф д’Альбон, граф Гренобля.
 Гиг V д'Альбон (1130—1162) — граф Альбона и Гренобля. Первый дофин Вьеннский.
 Гиг VI (1184—1237) — дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д’Уазан, де Бриансон.
 Гиг VII (1225—1269) — дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д’Уазан, де Бриансон, де Гап и д’Амбрён.
 Гиг VIII де Ла Тур дю Пэн (1309—1333) — дофин Вьеннуа, полководец.
Сокращение
 Гиг

Другое
 Гиг (Gig)
 gig
 Гиг — длинная низкобортная и очень узкая шлюпка, весьма лёгкой постройки, специально назначенная для быстрого хода под веслами. Гиги бывают для одного, двух, четырёх и шести гребцов. На самых узких Гигах уключины сделаны выносными за борт для удобства гребли.
 Гиг (анг. Gig) — одна из вариаций двухколёсной конной повозки-двуколки.
 Гиг — концерт на площадке без мест для сидения, с возможностью слэма и моша.

См. также 
  
 Гига

Примечания